Charles J. Folger (1818-1884), homme politique américain ;
 Henry Clay Folger (1857-1930), homme d'affaires et collectionneur américain ;
 Jonas Folger (1993-), pilote de moto allemand ;
 Robert Folger Thorne (1920-), botaniste américain ;
 William Folger Nickle (1869-1957), homme politique canadien.